Catcher steht für:
 Catcher, deutsche Bezeichnung für einen Profi-Wrestler
 Catcher, Spieler/Position im Baseball- und Softballsport
 Core-Catcher Vorrichtung in einem Kernreaktor 
 IMSI-Catcher Mobilfunk-Lesegerät
 Catcher-Eisfall, Antarktis
Siehe auch:
 Catch
 Catchings
 Earcatcher
 Eyecatcher
 Ketscher
 Storm Catcher 
 A Thief Catcher 
 Quake-Catcher Network